Det persiska alfabetet eller den persiska skriften, även kallad Nastaliq, är en variant av det arabiska alfabetet, fast med några extra tecken. Det används bland annat till att skriva persiska.

Alfabetet består av 32 tecken, inklusive alla tecken i det arabiska alfabetet, med ett tillägg på fyra tecken: , , , och .

Det persiska alfabetet, eller modifieringar av det, används även inom språken urdu, azerbajdzjanska och uzbekiska.

Bokstäver
Här listas de 32 bokstäverna i det moderna persiska alfabetet. Eftersom skriften utförs i skrivstil, skiftar bokstävernas utseende beroende på dess position i ett ord: isolerad, initial (anslutande vänsterut), medial (anslutande åt båda håll), och final (anslutande högerut).

Bokstävernas namn är oftast samma som de som används i arabiska, dock med persiskt uttal. Det enda tvetydiga namnet är he, som används både för  och . För att tydliggöra, kallas dessa ofta  (bokstavligen "-lik " efter , namnet på bokstaven  som använder samma basform) respektive  (bokstavligen "tveögd ", efter den kontextuella medial-bokstavsformen ).

Källor

Referenser

Arabiskderiverade alfabet